Wagenaar ist der Familienname folgender Personen:

 Aad Wagenaar (* 1939), niederländischer Journalist
 Bernard Wagenaar (1894–1971), US-amerikanischer Geiger und Komponist niederländischer Herkunft
 Diderik Wagenaar (* 1946), niederländischer Komponist und Musiktheoretiker
 Jan Wagenaar (1709–1773), Historiker
 Johan Wagenaar (1862–1941), niederländischer Komponist und Organist
 Josh Wagenaar (* 1985), kanadischer Fußballtorhüter
 Willem Albert Wagenaar (1941–2011), niederländischer Rechtspsychologe

Siehe auch:
 Sam Waagenaar (1908–1997), niederländischer Fotograf und Autor, Biograph Mata Haris